Le Passé – cortometraggio del 1910 diretto da Louis Feuillade
Il passato (Le Passé) – film del 2013 diretto da Asghar Farhadi